Nicolae Oprea se poate referi la:
 Nicolae Oprea, scriitor
 Nicolae Oprea, general